Asienmesterskabet i håndbold for kvinder 2018 var den 17. udgave af asienmesterskabet i håndbold for kvinder.

Mesterskabet blev vundet af værtslandet , som dermed vandt asienmesterskabet for tredje gang i træk og 14. gang i alt.

Turneringen fungerede også som den asiatiske del af kvalifikationen til VM i 2019, og holdene spillede om fire ledige pladser ved VM-slutrunden, som tilfaldt de tre medaljevindende hold: , ,  og .

 og , deltog for første gang ved det Asiatiske mesterskab, grundet manglende udfordring ved Oceanien. Hvis én af de to hold endte i top 5, ville de få den femte plads ved VM i 2019 i Japan.

Seedning 
Seedningen blev offentliggjort d. 6. august 2018 på Hotel Nikko i Kumamoto.

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Slutspil 

5.-8. plads kamp

5.-8.-plads kampe

Semifinale

9. plads kamp

7. plads kamp

5.plads kamp

Bronzekamå

Finale

Rangering

Noter 

2018 (kvinder)
Håndbold i Japan
Håndbold i 2018